ОАО «Гродненская табачная фабрика „Нёман“» () — белорусская компания, крупнейший производитель сигарет в Республике Беларусь (70-80% производства).

История 
Табачная мануфактура Лейба Шерешевского возникла в Гродно в 1861 году и вскоре стала одним из крупнейших сигаретных предприятий в Российской империи. В начале 1890-х годов на фабрике работало более 800 человек, к 1914 году — более 1300 человек. Предприятие продолжало работу и в Польской республике (национализировано в 1924 году за 2,7 млн злотых), и в СССР. Расположение основных мощностей фабрики неоднократно менялось. До 1988 года предприятие было организационно оформлено в объединение «Гроднотабакпром», затем преобразовано в Гродненскую табачную фабрику «Неман».

В 1970-1971 гг. производство папирос и сигарет на фабрике составило 12 948 млн. штук, 1975-1980 гг., соответственно 14 480 млн. штук, прирост к 1970 г. составил 2 160 млн. штук в год или 17,5%. В 1977 году внедрены новые линии «Марк-9-Хиндж-Лид» по выпуску сигарет 1-го класса в твёрдой упаковке. В 1981 году выпуск сигарет с фильтром увеличился на 50,6% от уровня 1970 года.

29 декабря 2007 года  «Гродненская табачная фабрика "Неман"» было преобразовано в одноимённое открытое акционерное общество. В 1999—2002 годах на фабрике была проведена модернизация производства, с 2005 года проводится постоянное обновление основных производственных фондов.

До середины 2000-х годов фабрика специализировалась на дешёвых сигаретах низшей ценовой категории, а её главный конкурент на внутреннем рынке «Табак-инвест» — на производстве сигарет среднего ценового сегмента. Однако по мере роста доходов населения спрос на дешёвые марки снижался, и гродненская фабрика постепенно расширила линейку производимой продукции, нарастив выпуск сигарет среднего класса.

Современное состояние 
В 2016 году фабрика произвела 24,4 млрд сигарет (с 2014 году — 27,8 млрд, в 2015 году — 21,9 млрд.). Выручка от реализации продукции, работ, услуг в 2016 году составила 914,3 млн руб. (около 455 млн долларов), чистая прибыль — 100,1 млн руб. (около 50 млн долларов), рентабельность — 53,8 %. Фабрика выпускает сигареты как под собственными торговыми марками (самая популярная — «Фэст» (FEST), около 16 % рынка; также — «NZ», «Минск», «Portal», «VIP», «Магнат» и другие), так и по лицензии ИУП «Бритиш-Американ Тобакко Трейдинг Компани» (Kent, Pall Mall, Lucky Strike, Vogue, Capri, Alliance, Viceroy) и «Tobacco International Enterprises Limited». Общее количество производимых марок сигарет — 96, в том числе 46 собственных. 5 марок сигарет выпускаются исключительно на экспорт (в ОАЭ и Грузию). Сообщалось о подделке продукции фабрики нелегальными производителями в России и некоторых других странах.

В 2016 году 83,2 % продукции было поставлено на внутренний рынок Республики Беларусь, 16,8 % было экспортировано. По итогам 2016 года предприятие занимало 74,8 % внутреннего рынка (в 2015 году — 72,7 %).

По состоянию на 2016 год большая часть оборудования фабрики — производства Германии и Италии, а также несколько производственных машин производства Болгарии, Великобритании и России. Производственная мощность при двухсменном режиме работы оборудования — 21,66 млрд сигарет в год. В 2016 году на предприятии работало 1007 сотрудников.

До 2017—2018 годов фабрика имела собственную розничную торговую сеть (в основном в Гродненской области); затем сеть фирменных ларьков была передана СЗАО «Энерго-Оил» бизнесмена Алексея Олексина, которое получило разрешение Александра Лукашенко на создание «единой товаропроводящей сети в табачной сфере». 1 августа 2018 года «Энерго-Оил» стала единым оператором по продаже табачных изделий гродненской фабрики.

В 2017 году фабрика стала крупнейшим налогоплательщиком Гродненской области. Некоторая часть прибыли предприятия (17,3 млн руб., или около 8,5 млн долларов, по итогам работы в 2017 году) направляется в Фонд национального развития. После того, как «Беларуськалий» приостановил перечисления в этот фонд в связи с затратами на освоение нового месторождения, табачная фабрика стала крупнейшим донором этого фонда. Фабрика — один из важных спонсоров гродненского хоккейного клуба «Неман», неоднократного чемпиона Белорусской экстралиги.
Криминальный след
Товар «Немана» в больших объемах оказывается в Европе нелегально, и главными бенефициарами табачной контрабанды СМИ называли компании, связанные с Александром Лукашенко.

Протесты оппозиции 

Одним из основных партнеров госкомпании «Неман» является британский табачный гигант British American Tobacco (BAT). После президентских выборов в Беларуси 2020 года BAT стала объектом массовых протестных акций оппозиции. Активисты выстраиваются в цепочку возле лондонского офиса компании с плакатами вроде «Бойкотируйте террористический режим в Беларуси» и «Ваша прибыль утопает в крови».

Как и на многих других белорусских предприятиях, в августе 2020 года более сотни работников «Немана» написали заявление руководству, в котором потребовали проведения новых выборов и прекращения насилия в отношении протестующих.

9 августа 2021 года США добавили фабрику в список специально обозначенных граждан и заблокированных лиц.

В сентябре 2021 года British American Tobacco приостановила сотрудничество с Гродненской табачной фабрикой.

В марте 2022 года фабрика попала в санкционный список Канады, а в июле – под санкции ЕС. К европейским санкциям присоединилась и Швейцария.

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт
 Информационный меморандум на сайте Госкомимущества Республики Беларусь

Табачные фабрики Российской империи
Предприятия табачной промышленности СССР
Предприятия пищевой промышленности Белоруссии
Предприятия Гродно
Санкции США против Белоруссии
Санкции Канады против Белоруссии
Статьи с эдитнотисом об осторожности при редактировании